De Franse rivier de Seine telt tientallen bruggen. De onderstaande lijst geeft ze beknopt weer per departement.

Lijst
Met iconen wordt aangegeven op het een voetbrug of verkeersbrug voor het autoverkeer is. Sommige bruggen zijn beschermd (monument historique) dit is met een icoon aangegeven

Brug in Frankrijk
Seine
Bruggen